Die 62. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  62. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  62. Division (Japanisches Kaiserreich)
  62nd (2nd West Riding) Division (Vereinigtes Königreich)
  62. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Kavallerie-Verbände 
   62nd Cavalry Division (Vereinigte Staaten) 

Liste militärischer Divisionen nach Nummern